Jeremias Salomão Manjate, nascido em Moçambique a 10 de novembro de 1998, é um jogador profissional de basquetebol que joga atualmente pelo Sporting Clube de Portugal.

Referências

Basquetebolistas do Sporting Clube de Portugal